

Медзяна — село в гміні Сулікув Зґожелецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Медзяна — село в гміні Тарнув-Опольський Опольського повіту Опольського воєводства